VBF steht für:
 Flugzeugstaffeln der US Navy (V), bestehend aus Bombern (B) und Jägern (F, fighter), z. B. VBF-1
 virtual boyfriend, Webakronym

VbF steht für:

Vbf steht für:
 Verschiebebahnhof

Siehe auch:
 VfB

Abkürzung